Makai Endre
 Makai Endre (1884–1972) orvos, sebész
 Makai Endre (1915–1987) matematikus
Makkai Endre
 Makkai Endre (1914–?) néprajzkutató, református lelkész, szakíró, szerkesztő